Fútbol Club Barcelona o F.C. Barcelona puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas, relacionadas todas ellas con el Fútbol Club Barcelona:

Entidades y secciones deportivas
Fútbol Club Barcelona, entidad polideportiva española, fundada como club de fútbol en 1899 y que engloba como tal a las demás;
Fútbol Club Barcelona "B", sección de fútbol que milita en la Segunda División Española;
Fútbol Club Barcelona "C", sección de fútbol fundada en 1967 y desaparecida en 2007;
Fútbol Club Barcelona Juvenil "A", sección de fútbol juvenil sub-19;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de fútbol femenino, fundado en 1988;
Fútbol Club Barcelona "B", equipo deportivo de fútbol femenino, filial del anterior, fundado en 2001;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de fútbol sala;
Fútbol Club Barcelona "B", equipo deportivo de fútbol sala, filial del anterior;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de baloncesto, fundada en 1926;
Fútbol Club Barcelona "B" , equipo deportivo de baloncesto, filial del anterior, fundada en 1926;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de balonmano, fundado en 1942;
Fútbol Club Barcelona "B", equipo deportivo de balonmano, filial del anterior;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de béisbol que existió entre 1941 y 2011;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de hockey sobre hielo fundado en 1972;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de hockey hierba, fundado en 1923;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de hockey sobre patines, fundado en 1942;
Fútbol Club Barcelona, equipo deportivo de rugby, fundado en 1924;
Fútbol Club Barcelona, sección deportiva de atletismo;
Fútbol Club Barcelona, sección deportiva de patinaje artístico;

Otros
Fútbol Club España de Barcelona, club de fútbol español fundado en 1905 y que tras varios cambios de denominación desapareció en 1935;
Barcelona Futebol Clube, club de fútbol brasileño fundado en 1995;